— японская фамилия.
 Хории, Томитаро (1890—1942) — генерал-майор императорской армии Японии.
 Хории, Юдзи (род. 1954) — геймдизайнер, стоявший у истоков серии Dragon Quest.